Tasse bezeichnet:

 Tasse, ein Trinkgefäß mit Henkel, das vorrangig für Heißgetränke verwendet wird
 Tassé, eine französische Gemeinde im Département Sarthe
 Albert Tasse (1845–1910), Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Zerbst

Siehe auch:
 Tass
 Teetasseneffekt